Zuger – abitanti di Canton Zugo
Zuger – abitanti di Zugo